Videoclub, botiga on es lloguen i compren vídeos.
 Videoclub (banda), duo musical francès format per Adèle Castillon i Matthieu Reynaud.
 Videoclub (pel·lícula), pel·lícula xilena de 2013 dirigida per Pablo Illanes